An-Nàssir Muhàmmad ibn Qalàwun, sultà mameluc d'Egipte (1293-1294, 1299-1309 i 1310-1341).
 An-Nàssir Muhàmmad ibn Qàït-bay, sultà mameluc d'Egipte (1495-1498).
 An-Nàssir Muhàmmad ibn Ishaq ibn al-Mahdí Àhmad, imam zaidita del Iemen.
 Mesquita d'An-Nàssir Muhàmmad, edifici a la Ciutadella del Caire (Egipte).